A hierarquia militar em Moçambique é constituída por vários postos e categorias.

Postos e categorias 
Em Moçambique, atualmente existem no Exército, Força Aérea, as categorias de Oficiais, Sargentos e Praças, com as seguintes subcategorias e postos:

 Oficiais generais - Chefe do Estado Maior General do Exército (1), tenente-general (2) e major-general (3);
 Oficiais superiores graduados em general - brigadeiro-general 
 Oficiais superiores - coronel, tenente-coronel e major;
 Capitães - capitão; 
 Oficiais subalternos - tenente e alferes;
 Oficiais em formação - cadete aluno, aspirante a oficial aluno;
 Sargentos - intendente-mor, intendente e subintendente, primeiro-sargento, segundo-sargento, furriel e segundo furriel;
 Praças - primeiro-cabo, segundo-cabo, praça e soldado;
 Praças em formação - mancebo.
Notas:
(1) Dignidade honorífica, só existente um no Exército.
(2) Posto só existente um no Exército.
(3) Na Força Aérea só existente um, o Comandante da Força Aérea.

Na Marinha de Guerra:
 Oficiais generais - Contra-Almirante Comandante da Marinha (1);
 Oficiais superiores graduados em general - Comodoro, Comandante de Corpo de Fuzileiros Navais (2);
 Oficiais superiores - Capitão-de-mar-e-guerra, Capitão-de-fragata e Capitão-tenente;
 Oficiais subalternos - Primeiro-Tenente, Segundo-Tenente e Guarda-Marinha; 
 Oficiais em formação - Cadete, Aspirante a oficial;
 Sargentos - Intendente-Mor, Intendente e Sub-Intendente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento,Subsargento;
 Praças - Primeiro-Cabo, Segundo-Cabo, Praça e Grumete;
 Praças em formação - Mancebo.
Notas:
(1) Dignidade honorífica, só existente um na Marinha.
(2) Dignidade honorífica, só existente um nos Fuzileiros Navais.
K-29

Equivalência entre postos

Notas
(*) Para comparação internacional.
Para a equivalência entre patentes lusofónicas e de outros países, veja Equivalência entre patentes da Marinha

Forças armadas de Moçambique